Mersbach ist ein Gewässername:

 Mersbach (Erft), linker Zufluss der Erft in Kreuzweingarten, Stadt Euskirchen, Kreis Euskirchen, Westfalen
 Mersbach (Vilicher Bach), rechter Zufluss des hier am Oberlauf noch Wielesbach genannten Vilicher Bachs gegenüber Niederholtorf, kreisfreies Bonn, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Meerbach
 Merbach
 Melsbach
 Merschbach
 Merzbach